Areola – area pigmentata circostante il capezzolo
 Areola – in botanica, piccola zona circolare che si differenzia dai tessuti circostanti per una diversa colorazione
 Alphonse Areola – calciatore francese